Il singolare del torneo di tennis Taranto Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Raffaella Reggi che ha battuto in finale Alexia Dechaume 3–6, 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Raffaella Reggi (campionessa)
 Laura Golarsa (quarti di finale)
 Laura Garrone (secondo turno)
 Ann Grossman (quarti di finale)

 Barbara Romano (primo turno)
 Jana Pospíšilová (primo turno)
 Federica Haumuller (primo turno)
 Eva Švíglerová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1990